Кармилов — фамилия. Известные носители:

 Кармилов, Валентин Михайлович (1918—1997) — протодиакон Русской православной церкви заграницей.
 Кармилов, Владимир Иванович (1889—1954) — российский физик-магнитолог.